Bilossjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Bilossjuk (* 1984), ukrainischer Skilangläufer
 Olena Bilossjuk (* 1987), ukrainische Biathletin